Нуева Сонора има више значења:

 Нуева Сонора (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Сонора (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику